Il National Invitation Tournament 1955 fu la 18ª edizione del torneo. Venne vinto dalla Duquesne University; il  miglior giocatore del torneo fu Maurice Stokes.

Squadre

Risultati

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1955
1955